Peak Hill kan syfta på följande platser:

 Peak Hill, New South Wales, ort i Australien, 
 Peak Hill, Lincolnshire, ort i England,